Серге́й Григо́рьевич Ано́хин — Герой Советского Союза, гвардии подполковник, командир 33-го гвардейского артиллерийского полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии.

Биография 
Сергей Григорьевич Анохин родился в 1908 году в городе Балашове (ныне — Саратовской области).

В 1931 году окончил Камышинский сельскохозяйственный техникум и был направлен на учёбу в Сухумское артиллерийское училище. В 1938 году в качестве командира батареи 32-й стрелковой дивизии участвовал в боях на озере Хасан. В 1941 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1943 году — Высшую офицерскую артиллерийскую школу.

С августа 1941 года до конца Великой Отечественной войны сражался на Центральном, Брянском, Западном, Степном, 1 и 2-м Украинском фронтах в должностях помощника начальника и начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии, начальника штаба артиллерии стрелкового корпуса и командира артиллерийского полка. Участвовал в обороне Москвы, битве на Курской дуге, освобождении Украины, Польши и Чехословакии.

При форсировании Одера командир 33-го гвардейского артиллерийского полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии Анохин, находясь на передовом наблюдательном пункте в районе Стопнице, управлял пристрелкой и огнём артиллерии, а при преследовании отступающего противника — организовывал перемещение артиллерии, не давая противнику возможности закрепиться на промежуточных рубежах. 22 января 1945 года при форсировании Одера Анохин лично возглавил переправу части подразделений полка и захват плацдарма в районе села Эйхенрид, после чего в течение 7 суток полк успешно отражал контратаки превосходящих сил противника.

27 июня 1945 года за отвагу, мужество и умелое командование полком при форсировании Одера, захвате и удержании плацдарма на левом берегу реки указом Президиума Верховного Совета СССР Сергею Григорьевичу Анохину было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Сергей Григорьевич Анохин жил и работал во Львове. Скончался 18 мая 1982-го года.
Похоронен во Львове, на .

Награды и звания 
 Звание Герой Советского Союза.Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года :
 Орден Ленина,
 Медаль «Золотая Звезда» № 7933.
 Орден Красного Знамени.Приказ Военного совета 5 гвардейской армии № 062/н от 9 июня 1945 года.
 Орден Красного Знамени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1953 года.
 Орден Отечественной войны I степени. Приказ Военного совета 5 гвардейской армии № 139/н от 11 января 1944 года.
 Орден Красной Звезды. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1948 года.
 Медаль «За отвагу». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1938 года.
 Медаль «За боевые заслуги».Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 года.
 Медаль «За оборону Москвы».Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года.
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года.
 Медаль «За освобождение Праги». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года.
 Знак «Участнику Хасанских боёв»
 Медали СССР.

 Иностранные награды:
 Орден «Чехословацкий военный крест 1939—1945 годов» (1947).
 «Дукельская памятная медаль» (Чехословакия).
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша).

Литература 
 Милюшенко Г. На одерском плацдарме // Отчизны звезды золотые: Очерки о Героях Советского Союза и Героях Социалистического Труда города Львова. — Львов: Каменяр, 1977. — С. 23—27.
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. — М.: Воениздат, 1987.

Источники 

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники боёв на озере Хасан
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Артиллеристы Великой Отечественной войны